Грекул Ісаак Дем'янович (1906—1992) — український і молдовський письменник та літературознавець.
 Грекул Степан Ростиславович (1997) — український боксер-аматор, Майстер спорту міжнародного класу.

Див. також 
 Константін Ісопеску-Грекул (1871—1938) — румунський юрист, педагог і громадський діяч, ректор Чернівецького університету (1930—1933).